TuneIn je sajt za online slušanje radio stanica. Nastao je u Sjedinjenim Američkim Državama sada već davne 2002. godine.

O TuneIn-u 
Kao trenutno jedan od najpopularnijih sajtova za online streaming, TuneIn svojim posetiocima daje mogućnost slušanja preko 100 hiljada različitih radio stanica po celom svetu. Gde god da se nalazite, ako imate pristup Internetu, možete poslušati, na primer, neki Špansku, Tursku, Američku ili Brazilsku radio stanicu.

Radi lakšeg snalaženja i lakše pretrage, radio stanice su raspoređene po grupama, odnosno po sadržaju kog puštaju. Tako postoje lokalne, sportske, muzičke, informativne i takozvane talk radio stanice.

Zbog svoje popularnosti, razvijena je i TuneIn aplikacija za „pametne” telefone, koja se može preuzeti na Google Play — u. U Americi je čak ugrađen u određene modele automobila, kao i „pametne” televizore, pa čak i PlayStation konzole.

Usluge 
Osim slušanja muzike, TuneIn posetiocima omogućuje i da, ukoliko znaju i žele, se promovišu praveći i puštajući svoj radio i svoju muziku. Takođe, TuneIn dozvoljava programerima da učestvuju u razvoju ovog sajta i njene aplikacije.

Muzičke radio stanice 
Kao daleko najzastupljenije, pa tako i najviše slušane, muzičke radio stanice su raspoređene u dodatno raspoređene prema vrsti muzike koju emituju.
Ovo su neke od vrsta ovih stanica:

 60's
 70's
 80's
 90's
 Alternative Rock
 Blues
 Classic Hits
 Classical
 Country
 Electronic and Dance
 Disco
 Folk
 Hip Hop
 Jazz
 Reggae
 Rock
 Spanish Music

Sportske radio stanice 
Posle muzičkih, najpopularnije vrste stanica.
Vrste ovih stanica:

 Baseball
 Basketball
 Boxing
 Extreme Sports
 Golf
 Hockey
 Soccer
 Tennis

Reference

Spoljašnje veze 
 -{TuneIn}- — sajt

Интернет радио
IOS софтвер